Rudolf Gröger ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Gröger (Manager) (1954―2015), deutscher Manager 
 Rudolf Gröger (Eishockeyspieler) (* 1934), deutscher Eishockeyspieler